Kustra ist der Familienname folgender Personen:

 Robert W. Kustra (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Władysław Kustra (1955–2022), polnischer Volleyballspieler